Премия «Выбор телевизионных критиков» за лучший анимационный сериал () — одна из категорий награды Выбор телевизионных критиков, ежегодно присуждаемой  (АЖВТ). Категория была представлена в 2012 году. Победителей выбирает группа телевизионных критиков, входящих в Ассоциацию телевизионных критиков.

Победители и номинанты

2010е

2020е
В 2021 году премия была добавлена к , но в следующем году была повторно добавлена к премии «Выбор критиков».

Множественные победы 

 4 победы

 Спецагент Арчер (последовательно)
 Конь БоДжек (2 последовательно, дважды)

Множественные номинации 

 8 номинаций

 Симпсоны

 7 номинаций

 Спецагент Арчер
 Закусочная Боба

 5 номинаций

 Конь БоДжек

 4 номинации

 Время приключений
 Южный Парк

 2 номинации

 Гриффины
 Финес и Ферб
 Звёздные войны: Войны клонов
 Звёздные войны: Повстанцы

См. также 

 Премия «Энни» за лучшую анимационную телепрограмму
 Прайм-таймовая премия «Эмми» за лучшую анимационную программу

Примечания 

Анимационный сериал